АПИ — аббревиатура. Может означать:

 Автономный пожарный извещатель
 Алтайский политехнический институт
 Арзамасский политехнический институт
 Ассоциация промышленников Израиля

См. также 
 API